Бергиус — фамилия:

  (-), немецкий реформатский богослов.
 Петер Йонас Бергиус — шведский ботаник, врач и донор.
 Фридрих Бергиус — немецкий химик-технолог.